Влади́мир Александрович Фомичёв (18 мая 1954, Алма-Ата, СССР) — советский футболист, защитник, тренер. Заслуженный тренер Республики Казахстан, кандидат педагогических наук (1999, тема «Оптимизация межигровых циклов подготовки высококвалифицированных футболистов», руководитель Кайрат Адамбеков).

Биография 
Футбольную карьеру начал в 1972 году в алматинском «Кайрате». В 1975 году окончил параллельно Казахский государственный институт физической культуры и поехал набираться практического опыта по республике. Играл за кызыл-ординскую «Орбиту» (1975—1976), усть-каменогорский «Восток» (1976—1978) и ФК «Экибастузец» (1979—1986). Здесь и закончил играть и пять лет был председателем экибастузского СК «Горняк». В 1991 году начал тренировать местную команду «Батыр» и в 1993 году добился первого успеха, приведя провинциальный клуб к серебряным медалям чемпионата Казахстана.

С 1994 года пять лет Фомичёв был главным тренером молодежной сборной Казахстана. Под его руководством команда сначала прошла в полуфинал чемпионата АФК 1998 года в Таиланде, а затем (единственная из всех стран СНГ) пробилась на Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1999 в Нигерии. А сам тренер был дважды признан АФК лучшим тренером Азии в октябре 1998 года и июне 1999 года. В той сборной начинали такие игроки, как Давид Лория, Александр Кучма, Андрей Травин, Игорь Солошенко, Айдар Кумисбеков, Евгений Тарасов, позже выступавшие и за национальную сборную Казахстана. За удачную работу с молодёжной сборной Фомичёву присвоили звание Заслуженный тренер Республики Казахстан.

В 1999—2000 годах Фомичёв был наставником олимпийской сборной страны. Команда успешно прошла отборочный цикл, но в решающих стыковых матчах со сборной Японии уступила команде Накаты путёвку на Летние Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. В конце 2000 года был исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда провела один матч в декабре и проиграла со счётом 2:5 сборной ОАЭ. В 2001 году Фомичёв повёз сборную клубов Казахстана на Восточноазиатские игры 2001 в Японию и вернулся с бронзовыми медалями.

Параллельно Фомичёв тренировал казахстанские клубы. С 1996 по 1998 год был главным тренером ФК «Горняк», с 1998 по 2000 г. — ФК «Кайрат-ЦСКА» (Алматы), в 2001 году — «Мангыстау». В 2002 году тренировал столичный «Женис» и выиграл 17 октября Кубок Казахстана по футболу 2002. В 2003 году — главный тренер «Экибастузца». C 2004 по 2006 год возглавлял ФК «Окжетпес» Кокчетав, в 2007 году тренировал узбекский клуб «Насаф» Карши, а в 2008—2010 — казахстанский «Тараз».

В 2010 году стал на два сезона главным тренером узбекского клуба «Машъал» Мубарек . В конце 2012 года вернулся в Казахстан и тренировал в 2013 году усть-каменогорский «Восток», в 2014 году возглавлял Центр подготовки калининградской «Балтики» в России, а затем в 2015 году принял клуб первой лиги Казахстана «Кызыл-Жар СК» Петропавловск.

Тренерские достижения

Командные 
  Вице-чемпион Казахстана 1993 с «Батыром»
  Бронза на Восточноазиатских играх 2001 со сборной клубов Казахстана
 Обладатель Кубка Казахстана 2002 с «Женисом»

Личные 
 Лучший тренер Азии в октябре 1998 года по версии АФК
 Лучший тренер Азии в июне 1999 года по версии АФК.

Семья 
Сын Илья — также футболист, выступал в Казахстане, Финляндии и Узбекистане.

Сын Кирилл — массажист футбольного клуба «Иртыш», работал и в других клубах Казахстана.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Восток»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры сборной Казахстана по футболу
Тренеры ФК «Экибастузец»
Тренеры ФК «Енбек» Жезказган
Тренеры ФК ЦСКА Алма-Ата
Тренеры ФК «Каспий» Актау
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры ФК «Окжетпес»
Тренеры ФК «Насаф»
Тренеры ФК «Тараз»
Тренеры ФК «Машал»
Тренеры ФК «Восток»
Тренеры ФК «Кызыл-Жар»
Заслуженные тренеры Республики Казахстан
Кандидаты педагогических наук
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎